Alpy – łańcuch górski w południowo-centralnej Europie
 Alpy Australijskie
 Alpy Japońskie
 Alpy Norweskie
 Alpy Południowe
 Alpy Księżycowe

Oraz 1 miejscowość w Polsce:
 Alpy – przysiółek wsi Rybienko w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino